Schließmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Philipp Schließmann (* 1958), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hans Schließmann (1852–1920), österreichischer Zeichner und Karikaturist

Siehe auch:
 Schliessmann